Tomáš Zohorna (né le  à Havlíčkův Brod en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Ses frères Hynek et Radim sont également professionnels.

Biographie

Carrière en club 

Depuis 2007, il joue en Extraliga. Il est membre du HC Pardubice depuis 2007.

Carrière internationale
Il représente la République tchèque au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 68|| 7|| 28|| 35|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ|| 70|| 30|| 32|| 62|| 97|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Pardubice|| Extraliga|| 41|| 0|| 1|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HC Hradec Králové|| 1.liga|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HC Chrudim|| 2.liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Pardubice|| Extraliga|| 21|| 2|| 4|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Chrudim|| 1.liga|| 42|| 6|| 10|| 16|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice|| Extraliga|| 49|| 14|| 10|| 24|| 36|| 13|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2010-2011|| HC Pardubice|| Extraliga|| 47|| 8|| 6|| 14|| 24|| 9|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2010-2011 || HC Chrudim|| 1.liga|| 4|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice|| Extraliga|| 47|| 8|| 12|| 20|| 30|| 19|| 5|| 8|| 13|| 14
|-
| 2011-2012 || HC Hradec Kralove || 1.liga|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Pardubice || Extraliga|| 51|| 9|| 14|| 23|| 56|| 5|| 2|| 0|| 2|| 10
|-
| 2013-2014|| HC Pardubice || Extraliga||52 ||18 ||19 ||37 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga || 51 || 16 || 22 || 38 || 64 || 9 || 1 || 5 || 6 || 26
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL ||  55 || 9 || 15 || 24 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL || 59 || 13 || 21 || 34 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 52|| 11|| 19|| 30|| 68|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 62|| 14|| 15|| 29|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL ||47 || 11|| 14|| 25|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 38 || 6 || 16 || 22 || 37 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Pardubice|| Extraliga|| 9 || 3 || 5 || 8 || 6 || 8 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2021-2022|| IK Oskarshamn || SHL || 51 || 12 || 19 || 31|| 38|| 10|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2022-2023|| HC Pardubice|| Extraliga|| || || || || ||

Au niveau international

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en janvier 1988
Naissance à Havlíčkův Brod
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022